

Населені пункти та їхні частини

 Ґрудек — гміна в Білостоцькому повіті Підляського воєводства
 Ґрудек — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґрудек — село в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрудек — село в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Грудек (Ґрудек) — село в гміні Ярчув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Грудек (Ґрудек) — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ґрудек — село в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Городок (Ґрудек) — село в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрудек — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрудек — село в гміні Клюково Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Ґрудек — село в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ґрудек — село в гміні Лелюв Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ґрудек — частина міста Волув у Воловському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ґрудек — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Ґрудек — частина міста Сендзішув у Єнджейовському повіті Свентокшиського воєводства
 Ґрудек — частина міста Кунув у Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Ґрудек — частина села Коростенко-над-Дунайцем (Кросьценко-над-Дунайцем) у гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ґрудек — частина села Ліхвін у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґрудек — частина села Недомиці в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ґрудек — частина села Чарни-Поток у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґрудек — частина села Жаркі в гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Ґрудек — частина села Берувка в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрудек — колонія в гміні Борковіце Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрудек — осада в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґрудек — лісова осада в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки